Argilos ( = Lehm) ist der Name: 

 einer Insel südlich von Schinoussa, siehe Kleine Kykladen
 einer antiken Stadt in Makedonien, siehe Argilos (Makedonien)
 eines Ortes in der Gemeinde Kozani (Gemeinde)
 ein Strand in Südkreta, oberhalb dessen sich die Hellenistische Siedlung von Xerokambos befindet